Het begrip stad slaat meestal op een bewoonde plaats van een bepaalde omvang. Daarnaast kan het woord stad slaan op:
 Stad (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Vestland
 Stad (schiereiland), het schiereiland waar deze gemeente naar vernoemd is
 Stad (Vietnam), een type administratieve eenheid in Vietnam
 STAD Radio Amsterdam, Stichting Amsterdamse Draadloze omroep van 1974 tot 1989
 Groningen (stad), regionaal zonder lidwoord aangeduid als Stad, bewoners zijn Stadjers
 Antwerpen (stad), door sommigen 't Stad genoemd. Sommige mensen in de buurt van andere steden verwijzen hiermee ook naar "hun" stad.
 Stad aan 't Haringvliet